Toponímia:
 La Devesa: indret del municipi de Bellvís (Pla d'Urgell)
 La Devesa: indret dell municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 La Devesa: indret del municipi de Maials (Segrià)
 La Devesa: indret del municipi d'Ossó de Sió (Urgell)
 Barranc de la Devesa: curs fluvial de la comarca de la Ribera d'Ebre.
 Mas de la Devesa: masia del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)